Keupula (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Keupula (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing